Trojes kan syfta på:

Honduras 

Trojes (kommun), Departamento de El Paraíso, 
Las Trojes (ort i Honduras), Departamento de El Paraíso,

Mexiko 
 Trojes, Mexiko – ort i kommunen Luvianos